Тайпин может означать:

 Принцесса Тайпин — китайская принцесса, фактически правившая страной в 710—712 годы.
 Харбин Тайпин, международный аэропорт в Харбине.
  — китайский пароход, в результате крушения которого в 1949 году погибло более 1500 человек.
 Тайпин — парусный клипер, построенный в 1863 году.
 Принцесса Тайпин (джонка) (:en:Princess Taiping (sailing vessel)) — классическая джонка совершившая кругосветку
 Тайпин — район городского округа Фусинь провинции Ляонин (КНР)
 Тайпин — имя средневекового ойратского правителя из рода чорос.

 «Тайпин» («Великое Спокойствие», «Великий Мир») — девиз царствования; широко известен:
 в названии двух из четырёх «Великих книг династии Сун» (XI век): 1) энциклопедия Тайпин Юлань 太平御覽/太平御览 (Tàipíng Yùlǎn); 2) сборник исторических и мифологических сюжетов Тайпин Гуанцзи 太平廣記 (Tàipíng Guǎngjì)
 в мессианском движении тайпинов (1851—1864)

См. также 
 Тайпинцзин (трактат Великого Спокойствия) — даосское классическое сочинение эпохи Хань.
 Тайпины